Фабиянский — польская фамилия, женская форма фамилии Фабиянская. Известные представители:

 Фабиянская, Елена Адальбертовна (ум. 1869) — польская и русская актриса.
 Эразм Рудольф Фабиянский (1826—1892) — польский художник, иллюстратор, график, сценограф, театральный деятель.

См. также 
 Фабиански, Лукаш